Shipman může být:

 Shipman (Saskatchewan) – samota v kanadské provincii Saskatchewanu

příjmení
 Harold Shipman (1946–2004) – britský lékař a sériový vrah
 Madisyn Shipman (* 2002) – americká herečka